Daniel Kolář (Praga, 27 de outubro de 1985) é um futebolista checo que atua como meia. Atualmente, joga pelo Viktoria Plzeň.

Ligações externas 
Perfil em Soccerbase 

Nascidos em 1985
Naturais de Praga
Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do AC Sparta Praha
Futebolistas do FC Viktoria Plzeň
Futebolistas do Gaziantepspor Kulübü
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Eurocopa de 2016